

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Przyłubie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Solec Kujawski 
 Przyłubie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Zatory 
 Przyłubie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk

Inne 
 Przyłubie – przystanek kolejowy